Васьковцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Васьковцы — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Украина 
 Васьковцы — село в Народичском районе Житомирской области.
 Васьковцы — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Васьковцы — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Васьковцы — село в Сребнянском районе Черниговской области.